Towle ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Towle (1896–1966), amerikanische Sozialarbeiterin und Hochschullehrerin
 George Makepeace Towle (1841–1893), amerikanischer Anwalt, Politiker und Autor
 Katherine Amelia Towle (1898–1986), amerikanische Pädagogin und Militärperson
 Philip Towle (* 1945), Historiker und Politikwissenschaftler
 Tony Towle (* 1939), amerikanischer Dichter

Siehe auch:
 Towle-Gletscher, Gletscher in der Convoy Range im Viktorialand, Antarktika
 Towle Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis
 Towle Valley, Tal in der Convoy Range im Viktorialand, Antarktika
 USNS Private John R. Towle (T-AK-240), US-amerikanischer Frachter